Le Championnat du Maroc de football 1961/62 a vu le sacre des FAR de Rabat pour la  fois consécutivement. Le Racing AC vient de finir sa saison dauphin du champion.

Classement final

Rencontres

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1961/62

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc